Na noże – polski serial telewizyjny z 2016 roku
 Na noże – amerykański film z 2019 roku